Pierre Prévost (1751-1839) – szwajcarski filozof i fizyk
 Pierre Prévost (1764-1823) – francuski malarz

Zobacz też